Wittenburg (Amsterdam), een van de Oostelijke Eilanden van Amsterdam
Wittenburg (Mecklenburg), in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Wittenburg (Stompetoren), gemeentehuis van Schermer
Kasteel De Wittenburg, woonhuis/kasteel in Wassenaar